Mandaza ist der Name von 

 Talent Mandaza (* 1985), simbabwische Fußballspielerin
 Terrence Mandaza (* 1984), simbabwischer Fußballspieler